Краснопартиза́нское се́льское муниципа́льное образова́ние — сельское поселение в Яшалтинском районе Калмыкии.

Административный центр и единственный населённый пункт в составе поселения — посёлок Красный Партизан.

География 

Сельское поселение расположено в восточной части Яшалтинского района и граничит на юго-западе с Красномихайловским, на западе — с Солёновским, на севере — с Октябрьским СМО, на юго-востоке — с Ставропольским краем. Юго-западной границей СМО служит река Джалга.

Население

Национальный состав 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Примечания 

Муниципальные образования Яшалтинского района
Сельские поселения Калмыкии